Ша́пкинское се́льское поселе́ние — название ряда муниципальных образований в России:

 Шапкинское сельское поселение — входит в Енисейский район Красноярского края.
 Шапкинское сельское поселение — входит в Тосненский район Ленинградской области.

См. также 
 Шапкинский сельсовет